NGC 4466 (другие обозначения — UGC 7626, MCG 1-32-81, ZWG 42.131, VCC 1193, PGC 41170) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

Спиральные галактики
4466
Дева (созвездие)